Miejscowości w USA:
 Hughesville – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Charles
 Hughesville – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Pettis
 Hughesville – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lycoming
Gminy w USA:
 Hughesville (ang. Hughesville Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Pettis